В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет 2018 в Финляндии, который прошёл с 16 по 29 июля 2018.

В окончательные заявки сборных вошли по 20 игроков, 2 из которых вратари.

Группа A

Финляндия 
Итог — 4-е место в группе

Португалия 
Итог —  Победитель

Норвегия 
Итог — 5-е место

Италия 
Итог — Финалист

Группа B

Турция 
Итог — 4-е место в группе

Украина 
 Итог — 3-4 место

Франция 
 Итог — 3-4 место

Англия 
 Итог — 6-е место

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА

Составы
Футбол в Европе в 2018 году